Андрей Крылов (; 19 апреля 1973, Таллин) — эстонский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник таллинского СК «Копли» и юношеской команды «Вигри», тренер — Эдуард Вырк.

Начал выступать на взрослом уровне в 16-летнем возрасте в составе «Вигри» в первенстве Эстонской ССР. Играл за юношескую сборную Эстонской ССР. В 1991 году стал лучшим бомбардиром чемпионата республики с 21 забитым мячом. После распада СССР продолжал выступать за «Вигри» в независимом чемпионате Эстонии, перед началом сезона 1993/94 команда сменила название на «Тевалте».

В ходе сезона 1993/94 футболист перешёл в «Таллинна Садам» и выступал за него в течение следующих пяти сезонов. Становился призёром чемпионата страны и обладателем Кубка Эстонии. В осеннем сезоне 1998 года занял второе место в споре бомбардиров чемпионата с 10 голами, отстав на три гола от товарища по команде Константина Нахка.

В 1999—2000 годах играл за «Левадию», представлявшую таллинский пригород Маарду. В обоих сезонах со своей командой выигрывал чемпионский титул. В 1999 году снова стал вторым в споре бомбардиров, забив 18 голов и отстав на один мяч от товарища по команде Тоомаса Крыма.

В 2001—2004 годах выступал за таллинский ТФМК, неоднократно становился призёром чемпионата. В 2002 году стал лучшим бомбардиром первенства с 37 голами, этот результат стал наивысшим показателем в Европе в том сезоне. В 2001 году (23 гола) и 2003 году (22 гола) занимал вторые места в споре бомбардиров.

В 2005 году играл за дебютанта высшей лиги таллинское «Динамо». По окончании сезона завершил спортивную карьеру.

Всего в высшем дивизионе Эстонии сыграл 287 матчей и забил 162 гола. По состоянию на январь 2018 года занимает четвёртое место по числу голов за всю историю.

Уже ближе к концу карьеры футболиста было известно о тяге Крылова к алкоголю и азартным играм. После завершения спортивной карьеры Крылов неоднократно задерживался за кражи одежды, алкоголя и еды в разных магазинах Таллинна за что и получил несколько условных и реальных краткосрочных тюремных срока, в 2006, 2012 и 2018 годах. В 2018 году был также задержан за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (2): 1999, 2000
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии (5): 1997/98, 1998, 2001, 2003, 2004
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии (2): 1996/97, 2002
 Обладатель Кубка Эстонии (5): 1996, 1997, 1999, 2000, 2003
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 1996
 Лучший бомбардир чемпионата Эстонии: 2002 (37 голов)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЭФС
 Эстонская энциклопедия

Футболисты СССР
Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Тевалте»
Игроки ФК «Таллинна Садам»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК ТФМК
Игроки ФК «Динамо» Таллин